«Невероятно огромный человек» () — американский фильм ужасов 1957 года.

Сюжет 
Подполковник армии США Гленн Мэннинг получает сильнейшие ожоги в результате ядерного взрыва новейшей плутониевой бомбы. Несмотря на это он не только выживает, но раны на его теле быстро затягиваются. Это — результат радиоактивного облучения. Однако радиация вызвала ещё один неожиданный эффект: Мэннинг начал стремительно увеличиваться в размерах, пока не достиг высоты в 20 метров. Однако сердце отстает в своем росте от других частей тела, поэтому в скором времени Мэннинг может умереть.

Военные врачи в спешном порядке разработали сыворотку, которая остановит рост человека, но поздно: Мэннинг сбегает из госпиталя, озлобленный на весь мир. Поисковая группа находит гигантского пациента, ему успевают сделать инъекцию препарата, однако он только остановит рост, но не уменьшит его до нормальных размеров.
В ярости от боли Мэннинг убивает одного из медиков и хватает свою невесту Кэрол, унося её (в невменяемом состоянии) на плотину Гувера. Там другой врач (доктор Линдстром) убеждает его отпустить девушку.
Воспользовавшись таким шансом, военные открывают по великану шквальный огонь. Мэнинг получает ранение из базуки и падает в воду.

В ролях 
 Гленн Ланган — подполковник Гленн Маннинг / Невероятно огромный человек
 Кэти Даунс — Кэрол Форрест
  — доктор Пол Линстром
 Ларри Тор — майор Эрик Коултер
 Джеймс Сиэй — полковник Халлок
 Фрэнк Дженкс — водитель грузовика
  — Генри
 Джимми Кросс — сержант в приёмной
  — девушка в ванной
  — доктор Макдермотт
 Диана Даррин — медсестра в приёмном отделении больницы

 Факты 
 В 1958 году вышло продолжение — «Война великана». Оба фильма были показаны в 1990-х в телешоу «Театр загадочной науки 3000» ().
 Главный персонаж фильма является прототипом Невероятного Халка (появился в 1962 году).
 Главный персонаж фильма наносит сильный урон Лас-Вегас-Стрип, в том числе уничтожает Вика из Вегаса.
 Премьерный показ в разных странах:
 США — 25 октября 1957 (только в Нью-Йорке); 21 июня 1994 (выход на видео)
 Швеция — 10 марта 1958
 Западная Германия — 22 июня 1962

 См. также 
 Невероятно уменьшающийся человек — американский фантастический фильм 1957 года.
 Невероятно уменьшившаяся женщина — американский комедийный фильм 1981 года.
 Нападение гигантской женщины — американский фантастический фильм 1993 года.

 Примечания 

 Ссылки 
 Обзор фильма на сайте 1000misspenthours.com Обзор фильма + кадры + трейлер на сайте horror-movies.ru''

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1957 года
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы о монстрах
Фильмы США 1957 года
Фильмы Берта Гордона
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы American International Pictures